Brandur steht für:

 eine der Vestmannaeyjar südlich von Island, siehe Brandur (Vestmannaeyjar)
 einen männlichen Vornamen, siehe Brandur (Vorname)

Brandur ist der Name folgender Personen:
 Brandur Enni (* 1989), färöischer Popstar.